Malteser Hilfsdienst steht für:

 Malteser Hilfsdienst e.V., die 1953 von der deutschen Assoziation des Malteserordens und dem Deutschen Caritasverband gegründete katholische Hilfsorganisation in Deutschland
 Malteser Hilfsdienst gGmbH, die Einrichtung zur Organisation der hauptamtlichen Dienste des Malteser Hilfsdienstes e.V., siehe Deutsche Malteser

Siehe auch:
 Malteser Hospitaldienst Austria, die 1956 vom Großpriorat Österreich des Malteserordens gegründete katholische Hilfsorganisation in Österreich